

Wydarzenia 

 18 lipca – król Babilonii Nabuchodonozor II zdobył i zburzył Jerozolimę (Data alternatywna: 587 p.n.e.)
 Rozpoczęło się oblężenie Tyru przez wojska babilońskie (zakończone w 573 p.n.e.)

Urodzili się 
 Anaksymenes z Miletu, grecki filozof (zm. ok. 525 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).